Ка́тя Ха́ллер (; 12 января 1981, Випитено) — итальянская биатлонистка. Призёр этапов Кубка мира в смешанных эстафетах, призёр чемпионатов мира по летнему биатлону.

Биография 
На соревнованиях Кубка мира дебютировала в сезоне 2001/2002. Первой гонкой в карьере итальянки стал спринт на этапе в австрийском Хохфильцене, где она заняла только 91-е место с шестью штрафными кругами. Впрочем, эта неудача не помешала её стать в дебютном сезоне постоянным участником эстафетной команды и пройти отбор на первые в карьере Олимпийские игры. На Играх Катя выступила в двух гонках - индивидуальную гонку она закончила на 47-й позиции, а в составе итальянской эстафеты стала одиннадцатой.

В следующем сезоне Халлер также не показывала высоких результатов, принимала участие не во всех гонках, но дебютировала на чемпионате мира, где участвовала только в спринтерской гонке, в которой заняла 76-е место, опередив только двух спортсменок. Основное внимание итальянки было направлено на Кубок Европы, который она завершила на восьмой строчке общего зачета.

Сезон 2003/2004 получился у Халлер ещё более невнятным - всего 4 гонки в Кубке мира (одна из которых на Чемпионате мира), а в Кубке Европы она стала 11-й, лишь однажды попав в тройку призёров на этапе во французском Мерибеле.

В первой же гонке сезона 2004/2005 Катя смогла завоевать свои первые кубковые очки - стала 19-й в спринте в Байтоштолене, допустив один промах. Однако эта гонка так и осталась для итальянки единственной успешной - больше в этом сезоне итальянка очков не набирала, на Чемпионате мира в австрийском Хохфильцене в спринте показала только 68-й результат.

Олимпийский сезон итальянка провела неубедительно, не смогла закрепиться в составе своей сборной, но приняла участие в спринтерской гонке на родной Олимпиаде, где заняла только 53-е место. В эстафетную команду Италии Халлер не отобралась.

Более успешным для Кати выдался сезон 2006/2007 — она выступала почти во всех гонках Кубка мира, а на Чемпионате мира в Антерсельве участвовала во всех гонках и даже дважды попадала в тридцатку сильнейших. С багажом в 46 очков Катя Халлер стала 54-й в общем зачете Кубка мира.

В сезоне 2007/2008 Халлер впервые поднялась на подиум этапа Кубка мира — в составе сборной Италии вместе с Микелой Понцой, Рене Лораном Вюллермо и Кристианом де Лоренци она стала второй в смешанной эстафете, которая прошла на этапе Кубка мира в корейском Пхёнчхане.

Второй подобный успех пришёл к итальянке два года спустя - она стала третьей в смешанной эстафете в финском Контиолахти в сезоне 2009/2010. В промежутке между этими успехами Халлер приняла участие в ванкуверской Олимпиаде, где её лучшим результатом было 18-е место в индивидуальной гонке.

Участие в Олимпийских играх

Статистика выступлений в Кубке мира 

 

 

 

 

В таблице отражены места, занятые спортсменом на гонках биатлонного сезона.

Инд — индивидуальная гонка
Пр — гонка преследования
Спр — спринт
МС — масс-старт
Эст — эстафета
См — смешанная эстафета
Ком — командная гонка
н/с — спортсмен был заявлен, но не стартовал
н/ф — спортсмен стартовал, но не финишировал
круг — спортсмен по ходу гонки (для гонок преследования и масс-стартов) отстал от лидера более чем на круг и был снят с трассы
— − спортсмен не участвовал в этой гонке

Ссылки
Профиль на официальном сайте Международного союза биатлонистов

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 12 января
Родившиеся в 1981 году
Биатлонисты Италии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года